Holub (signifie en langues slaves : "pigeon, cajan". Il s'écrit en cyrillique: голуб). C'est un nom de famille tchèque porté notamment par :
 Allen Holub (* 1955), informaticien, auteur, éducateur et consultant ;
 Emil Holub, médecin, cartographe ;
 Josef Holub (1930-1999), botaniste tchèque ;
 Miroslav Holub (1923-1998), poète et immunologiste tchèque ;
 Oscar Holub (né en 1951), peintre autrichien.

Voir aussi 
 Hrdlička

Patronyme tchèque